Thambach ist der Ortsname von

 Thambach (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Thambach (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Thambach (Landkreis Mühldorf am Inn), ehemalige Gemeinde im Landkreis Mühldorf am Inn, 1978 aufgeteilt auf den Markt Gangkofen im Landkreis Rottal-Inn und die Stadt Neumarkt-Sankt Veit im Landkreis Mühldorf am Inn

Siehe auch:
 Tambach
 Dambach
 Dammbach (Begriffsklärung)